Денби — омографическое наименование. Возможные значения:

  — город в Уэльсе
 Денби (Англия) () — деревня в Дербишире, Англия.
 Денби () — средневековый замок в Уэльсе.
 Граф Денби () — английский дворянский титул.
 Дэвид Денби () — американский журналист, кинокритик.

См. также 
 Дэнби